A 392-es jelzésű regionális autóbusz Veresegyház helyi járata, ami hurokjárati jelleggel a Szent Jakab utca – Ligetek – Csonkás útvonalon közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
A busz 2015. augusztus 1-jétől közlekedik részben a korábbi 2159-es busz vonalán.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a 391-es és 392-es busz összevont járata, a 395-ös nincs feltüntetve.

!colspan=2|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Szent Jakab utcainduló végállomás
|
|-
|colspan=2|1|| Dukát utca
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Fillér utca
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Nefelejcs utca
|align=left|
|-
|colspan=2|4|| Árpád úti idősek otthona
|align=left|
|-
|colspan=2|5|| Vasútállomás
|align=left|
|-
|colspan=2|6|| Vasútállomás bejárati út
|align=left|
|-
|colspan=2|7|| Benzinkút
|align=left|
|-
|8||∫||Általános iskola
|align=left|
|-
|∫||8||Újiskola utca
|align=left|
|-
|colspan=2|9|| Templom
|align=left|
|-
|colspan=2|10|| Fogászati rendelő
|align=left|
|-
|colspan=2|11|| Gyermekliget utca
|align=left|
|-
|colspan=2|12|| Misszió Eü. Központvonalközi érkező végállomás
|align=left|
|-
|13||rowspan=31|∫||Gyermekligeti Óvoda
|align=left|
|-
|14|| Mosonyi Mihály utca
|align=left|
|-
|15|| Fészekrakó utca
|align=left|
|-
|16|| Sportföld utca
|align=left|
|-
|17|| Huszka Jenő utca
|align=left|
|-
|18|| Melódia tér
|align=left|
|-
|19|| Kodály Zoltán utca
|align=left|
|-
|20|| Liszt Ferenc utca
|align=left|
|-
|22|| Bartók Béla utca
|align=left|
|-
|23|| Szent Margit utca
|
|-
|24|| Szent István tér
|
|-
|25|| Tölgy utca
|
|-
|26|| Dió utca
|
|-
|27|| Patak utca 14.
|
|-
|28|| Kisbolt
|
|-
|29|| Búcsú tér
|
|-
|30|| Újiskola utca
|align=left|
|-
|31|| Általános iskola
|align=left|
|-
|32|| Benzinkút
|align=left|
|-
|33|| Vasútállomás bejárati út
|align=left|
|-
|34|| Vasútállomás
|align=left|
|-
|35|| Árpád úti idősek otthona
|align=left|
|-
|36|| Nefelejcs utca
|align=left|
|-
|37|| Fillér utca
|align=left|
|-
|38|| Szent Jakab utcaérkező végállomás
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Veresegyház autóbuszvonalai